Division One (1924/1925) – był to 35. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 16 sierpnia 1924, a zakończył się 25 kwietnia 1925. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obroniło Rangers, dla którego był to 14. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył William Devlin, który strzelił 33 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 
 Tabela końcowa 

1924 w piłce nożnej
1924 w Wielkiej Brytanii
1925 w piłce nożnej
1925 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji